Opernhaus (letteralmente “teatro dell’opera”) può riferirsi a:
 Opernhaus – teatro d'opera sito ad Halle (Saale) in Sassonia-Anhalt
 Opernhaus – teatro d'opera sito nella città di Lipsia in Germania
 Opernhaus – teatro d'opera di Zurigo in Svizzera
 Opernhaus – stazione della metropolitana di Norimberga in Germania